Le nom dUSS Porpoise est porté par plusieurs navires de l'United States Navy :
 l', une goélette construite en 1820 et échouée en 1833 ;
 l', un brick de l’US Navy lancé en 1836 ;
 l', un sous-marin de classe Plunger de l'US Navy lancé en 1901 ;
 l', un navire à vapeur en service de 1918 à 1930, initialement nommé  ;
 l', un sous-marin en service de 1935 à 1945.

Porpoise